Блум (Bloom) — одна из главных героинь сериала «Клуб Винкс», сюжетный протагонист его первых трёх сезонов и мультфильмов «Тайна затерянного королевства» и «Волшебное приключение», основательница и лидер Клуба Винкс. История создания персонажа уходит корнями в прошлое Иджинио Страффи, автора идеи и режиссёра «Клуба Винкс», тронутого историей своей однокурсницы. Образ Блум заимствует внешние черты Бритни Спирс и характер жены Страффи. По собственным словам, режиссёр восхищается своей героиней и теми качествами, которыми её наделил. Впрочем, ряд медиаведов выразил к персонажу противоположные чувства, назвав героиню примером стереотипной светлокожей девушки-лидера, пропагандирующей средневековые идеалы, нетерпимость, агрессию и лень, имеющей неестественно тонкую талию и весьма сексуализированный образ.

Создание и озвучивание 

По словам создателя сериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи, внешний вид Блум отчасти основан на образе Бритни Спирс. Образ Блум также произошёл от девушки, у которой были приёмные родители и которую Страффи знал в университете. История этой девушки и её огромное желание увидеть своих настоящих родителей, по словам Страффи, вдохновила его на создание характера Блум. Эта история является основной сюжетной линией первых трёх сезонов «Клуба Винкс», а также мультфильма «Клуб Винкс: Тайна затерянного королевства». Помимо всего, в личности и характере Блум лежат черты Джоан Ли, жены Иджинио. Он описывает её как щедрую, позитивную, полную энергии и решительную женщину, чьи качества перешли от неё к главной героине. Сам Страффи говорил, что не может устоять перед очарованием Блум, а также восхищается её силой, целеустремлённостью и острым складом ума.

Оригинальный итальянский голос для Блум записывала итальянская актриса , которая также дублировала Гермиону из Гарри Поттера и Алису в фильме «Алиса в стране чудес» Бёртона. По собственным словам, роль Блум актриса считает одной из двух своих важнейших работ на телевидении, наряду с дублированием персонажа Миранды из сериала «Лиззи Магуайер». В международной английской версии сериала её озвучивали Хелена Эванджелиу и , а в региональной версии 4Kids TV — Лиза Жаклин. В первых двух полнометражных лентах по мотивам мультсериала для международного англоязычного проката героиню озвучила . В американском дубляже от Nickelodeon Блум озвучила популярная актриса американского телевидения Молли Куинн.

Характер и история 
Блум родилась 10 декабря под знаком дракона. Она увлекается чтением и готовкой, а её главная ценность — семья. Её молодой человек — принц Скай, с которым она помолвлена. Блум — также фея-хранительница и принцесса планеты Домино, а также солистка группы Winx Rock Band. У неё есть любимый питомец — кролик синего цвета по имени Кико. Согласно официальной характеристике, Блум щедрая, искренняя, благородная, харизматичная и настоящий лидер. Она бескорыстная, независимая, нетерпеливая и упрямая. Будучи обладательницей силы Огня Дракона, из которой зародилась Волшебная вселенная, Блум — самая сильная участница Клуба Винкс. В то время как остальные Винкс получили силу Энчантикса, совершив самоотверженные поступки ради других людей (преимущественно со своих планет), у Блум не было такой возможности, и она получила Энчантикс усилием воли, поверив в победу над злом.

Блум родилась на планете Домино в королевской семье, но когда на планету напали три Ведьмы-прародительницы, её старшая сестра Дафна отправила маленькую Блум на Землю через портал. Пожарный Майк обнаружил малышку в огне, который не причинял ей вреда. Родителей девочки не нашлось, и Майк со своей женой Ванессой удочерили Блум и растили как родную дочку. Блум жила, не зная о своём даре, и поэтому не развивала его, хотя любила сказки о феях. В 16 лет она открыла в себе магические способности, когда пыталась спасти  девушку по имени Стелла. Она предложила Блум отправиться с ней Алфею, школу для фей, и героиня с радостью согласилась. Там Блум встретила ещё троих подруг, с которыми вместе основала Клуб Винкс для защиты добра. Столкнувшись с опасностями в начале сериала, Блум не была уверена, что готова к жизни в волшебном мире, но, узнав больше о магии и получив поддержку своих подруг, Блум с подругами встаёт на защиту Волшебного измерения от сил зла. Основной сюжетной линией Блум является поиск и воссоединение со своими настоящими родителями, королём и королевой Домино, наряду с противостоянием силам зла, ответственным за трагедию планеты.

Критика и культурное влияние 
Персонаж Блум получил критическую оценку от исследователей гендерных стереотипов в мультфильмах, филологов и социологов. Так, профессор медиаведения Базельского университета Эльке Шлоте описывает Блум как типичного лидера группы, со светлой кожей и яркими (рыжими) волосами, в свете которых «принижаются» герои с менее светлым оттенком кожи. Итальянский профессор семиологии Джованна Козенца также поддерживает эту мысль, отмечая, что на обложке мультфильма «Тайна затерянного королевства» Блум стоит в самом центре и на первом плане. При этом Козенца также отмечает подчёркнутую женственность персонажа, выражающуюся в одежде и украшениях крыльев. Расставленные в разные стороны крылья героини профессор сравнивает с распятием, в связи с чем персонаж воспринимается как мессия, спаситель своего мира. В отношении крыльев персонажа Козенца также замечает, что они олицетворяют красоту бабочки и вместе с тем хрупкость стрекозы. Одежда Блум, на взгляд профессора, «призвана больше показать различные части тела, нежели скрыть их», в связи с чем героиня предстаёт «доступной, почти беззащитной и изящной».

Филологи З. Р. Дохова и Т. А. Чепракова в своей работе, напечатанной в журнале Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова, выражают мнение о том, что героиня «пропагандирует лень, возможность ослушания и выражения своего недовольства перед родителями», основываясь на материалах серии «Неожиданное событие». Также, по мнению филологов, взгляд героини во время одной из фраз, обращённых к Валтору («Валтор, мы уже побеждали тебя и сделаем это снова, раз и навсегда!») выражал «злость и ненависть». В той сцене, когда Блум вызвала на поединок магов Чёрного Круга, филологи отметили также «нетерпимость и агрессию» во фразе, которую использовала героиня: «Хватит, сразитесь с нами!» Социологи Г. В. Антонов и Е. Г. Лактюхина в своей статье, опубликованной в журнале Волгоградского государственного университета, используют героиню как пример положительного персонажа, мотивацией поступков которого является «месть» (превращение мотоцикла обидчицы в свинью, желание вернуть волшебные силы у ведьм, которые их отняли), а также отмечают недостаток заботы героини о своём питомце, потому что он «защищается от монстров сам».

Профессор Университета Родса Жанна Принсло считает, что отношения героини со Скаем являются примером императива «заполучить и удержать своего мужчину», описанного в книге  «». Профессор приводит несколько показательных, на её взгляд, выдержек из второго сезона «Клуба Винкс». Так, когда Скай знакомит девушку с его родителями, ей удаётся завоевать их расположение только спасением его бывшей невесты. Другой пример исследовательницы — финал второго сезона, когда подчиняющее заклятие Лорда Даркара с героини удаётся снять только Скаю через слова «я люблю тебя». Этот момент описывается в статье Принсло как кульминация идеи завоевания мужчины своей сексуальностью. Джованна Козенца также считает, что желание Блум выйти замуж за Ская «прививает средневековые идеалы девочкам 2000-х», а спокойное (по мнению исследовательницы) отношение героини к внезапному исчезновению Ская с другой девушкой в мультфильме «Тайна затерянного королевства», на взгляд Козенцы, говорит о недостатке самоуважения у персонажа. Изображение Блум на обложке DVD с сериалом, по мнению Принсло, «предполагает мужской взгляд», поскольку она смотрит на зрителя. По результатам исследований о нереалистичной рисовке персонажей мультсериалов, проведённых Майей Гец и Маргит Херхе, Блум имеет коэффициент талии к бёдрам 0,34 и талии к плечам 0,37 — по словам авторов книги, такая талия едва вместила бы позвоночник.

Образ Блум, как и других героев сериала, нашёл своё отражение в линейках сопутствующих товаров, среди которых журналы, книги, видеоигры, предметы быта и аксессуары. Так, куклы Блум выпустили компании Mattel, , Witty Toys и . Издана игра для компьютеров под управлением операционной системы Windows «День рождения Блум», целиком посвящённая героине.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Страница Блум на официальном сайте Winx Club
 Официальный сайт компании Rainbow
 Официальный сайт Иджинио Страффи
 Официальный русскоязычный канал «Клуба Винкс» на YouTube

Персонажи Winx Club
Волшебницы
Вымышленные принцессы
Персонажи-пирокинетики
Персонажи, способные изменять размеры тела